

Biografia 
Era figlia del duca di Kleve-Mark Adolfo III di Mark e di Margherita di Julich.

Venne data in moglie nel 1393 a Reginaldo di Falkenburg, che morì nel 1396.

Contrasse un nuovo matrimonio nel 1401 con il duca di Baviera Stefano III ma non ebbe figli.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Ducato di Baviera
Ducato di Kleve

Elisabetta